Bešlagić, Bešlagič oder Beslagic ist der Familienname folgender Personen:

 Amar Beslagic (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Elvis Bešlagič (1973–2013), slowenisch-deutscher Eishockeyspieler
 Selim Bešlagić (* 1942), bosnischer Politiker